Христианство в Северной Македонии — самая распространённая религия в стране.

По данным исследовательского центра Pew Research Center в 2010 году в Северной Македонии проживало 1,34 млн христиан, которые составляли 65,2 % населения этой страны. Энциклопедия «Религии мира» Дж. Г. Мелтона оценивает долю христиан в 2010 году в 64,4 % (1,31 млн верующих).

Крупнейшим направлением христианства в стране является православие. В 2000 году в Северной Македонии действовали 1,2 тыс. христианских церквей и мест богослужения, принадлежащих 17 различным христианским деноминациям.

Помимо македонцев, христианами также являются большинство живущих в стране сербов, румын, арумын, черногорцев, хорватов, мегленитов, болгар и др.

Консервативные евангельские церкви страны объединены в Альянс протестантских и евангельских церквей, связанный со Всемирным евангельским альянсом.

Примечания

См. также 
 Религия в Северной Македонии
 Католицизм в Северной Македонии
 Православие в Северной Македонии